Villano – nome proprio di persona italiano maschile
 Villano – cognome italiano
 Villano – vescovo di Brescia nel 1116
 Villano – vescovo di Gubbio nel 1200
 Pietro Villano – nobile milanese, prevosto di Corbetta